Жирмуны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Жирмуны — агрогородок в Вороновском районе Гродненской области.
 Жирмуны — деревня в Лидском районе Гродненской области.